Xú Jīng (徐晶) est une archère chinoise, née le  dans la province du Shandong et médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2012.
 Xǔ Jìng (许竞) est un alpiniste chinois, le premier à avoir escaladé, dans une équipe de dix personnes qu'il dirigeait, le Shishapangma.